Байко (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий, преимущественно украинских:
 Байко, Даниила Яковлевна (1929—2019) — советская певица, член вокального трио сестер Байко.
 Байко, Карой (1944—1997) — венгерский борец вольного и греко-римского стилей, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр
 Байко, Мария Яковлевна (1931—2020) — советская певица-сопрано.
 Байко, Нина Яковлевна (род. 1933) — певица, педагог, народная артистка УССР.
 См. также 
 Байков

Примечания